В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Washington 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Енн Сміт 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (2-ге коло)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (півфінал)

 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (півфінал)
 Сью Баркер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Washington